Europa Plus steht für:
Europa Plus (Polen), polnische politische Initiative
Europa Plus (Russland), russischer Hörfunksender